Кубок Израиля по футболу 2014/15 года — 76-й розыгрыш Кубка Израиля по футболу.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала (по сумме 2 матчей)

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2014/2015
Спорт в Израиле в 2014 году
Спорт в Израиле в 2015 году
Израиль